Саут Форк има више значења:
 Саут Форк (Мисури)
 Саут Форк (Колорадо)
 Саут Форк (Пенсилванија)